Chiesa di San Cesario di San Cesareo di Cava de' Tirreni
Chiesa di San Cesario a Nave
Chiesa di San Cesario a San Cesario sul Panaro
Chiesa di San Cesario a Terracina